Brownrigg ist der Nachname von:
Sylvia Brownrigg (* 1964), US-amerikanische Schriftstellerin
William Brownrigg (1711–1800), englischer Arzt und Chemiker